Raúl López Campos – calciatore spagnolo
Raúl López Gómez (n. 1993) – calciatore messicano
Raül López Molist (n. 1980) – cestista spagnolo
Emilio Raúl López López (n. 1923) – cestista cileno